Rödby kan syfta på:
Rødby – en ort på Lolland i Danmark
Rødbyhavn – ett samhälle i Lollands kommun Danmark med färjeförbindelse till tyska Puttgarden 
Rödby, Ronneby kommun – en småort i Ronneby kommun